Хрещатое — село в Калачеевском районе Воронежской области.

Административный центр Хрещатовского сельского поселения.

В сельское поселение входят 7 населенных пунктов: село Хрещатое, село Лесково, село Переволочное, село Четвериково, хутор Журавлёво,
хутор Грушёвое, хутор Яроватое.

География

Улицы 
 ул. Восточная,
 ул. Гагарина,
 ул. Калинина,
 ул. Колхозная,
 ул. Красная площадь,
 ул. Октябрьская,
 ул. Полевая,
 ул. Садовая,
 ул. Чапаева,
 пер. Тихий.

История 

Село основано крестьянами-малороссами слободы Старая Меловая во второй половине XVIII века.
В 1844 году построена Лазарево-Воскресенская церковь. По данным 1858 года, в селе Хрещатом
179 дворов с населением 1286 человек. Школа открыта в 1877 году. В 1900 году – 303 двора с
населением 2234 человека. Имелись 32 мельницы, 3 крупорушки, 1 маслобойный завод, 2 мелочных и
11 винных лавок. Ежегодно 27 сентября проводилась Воздвиженская ярмарка. Село входило в
Старомеловатскую волость. В начале 20-х годов образована Хрещатовская волость, в которую входили
село Хрещатое и хутор Грушовый. В 1920 году в селе 454 двора с населением 2811 человек. В середине
20-х годов образован Хрещатовский сельсовет в составе Новомеловатской волости. В него входили
хутора Яроватый и Грушовый и слобода Перевалочная. На территории села организуются товарищества
по совместной обработке земли (ТОЗ) «Парижская коммуна» и «Заветы Ильича». 2 января 1931 года
образована селохозартель им. Буденного, в неё вошло село Хрещатое, хутора Яроватый и Грушовый.
В 1934 году в Хрещатом (570 дворов с населением 3009 человек) и в хуторе Яроватом создан колхоз
им. Буденного, в хуторе Грушовом – им. Крупской. Колхоз им. Буденного впоследствии разделили на
колхозы им. Сталина, им. Буденного и им. Молотова. В 1950 году все они объединились в колхоз
им. Сталина, переименованный позднее в колхоз «Рассвет». В 1976 году в селе 402 двора и 1202
жителя. На январь 1996 года – 384 двора с населением 954 человека.

Ссылки 
 

Населённые пункты Калачеевского района